Александр Викторович Никулин () — советский и российский тренер по водному поло, заслуженный тренер России.

Биография 
Трудовую деятельность в качестве тренера по прыжкам в воду с 1971 г. в спортивной школе ДСО «Труд», затем — тренер-преподаватель по прыжкам в воду Пензенской школы высшего спортивного мастерства.

Подготовил ряд известных спортсменов, среди них мастера спорта международного класса — победитель Кубка России и первенств России, серебряный призёр Кубка европейских чемпионов Константин Ханбеков; победитель первенств России и Европы, серебряный призёр Кубка европейских чемпионов Олег Викулов.

В последние годы — старший тренер-преподаватель отделения прыжков в воду ГБОУ ДО ПОСДЮСШОР водных видов спорта.

Награды и звания 
Заслуженный тренер России (1982).

Источники 
 https://www.infosport.ru/person/prijki-v-vodu/nikulin-aleksandr-viktorovich 
 https://www.dvs-sura.ru/news/pamyati-nikulina-aleksandra-viktorovicha